ФК Јединство је фудбалски клуб из Каленићи у Општини Пожега, Србија, и тренутно се такмичи у Златиборској окружној лиги, петом такмичарском нивоу српског фудбала. Клуб је основан 1947. године.

Новији резултати

Види још 
 Списак фудбалских клубова Србије

Референце

Спољашње везе 
 Резултати на srbijasport.net

Јединство
Спорт у Пожеги